EUSt oder E. U. St. steht für

 Einfuhrumsatzsteuer (Deutschland)
 E. U. St, Initialen des Puppenkünstlers Edmund Ulrich Steiner

EUST